Sejad Halilović (Klokotnica 1969), futbolista iugoslau retirat
 Alen Halilović (Dubrovnik 1996), futbolista croat